La Coppa della Germania Est 1977-78 fu la ventisettesima edizione della competizione. Il Magdeburgo vinse per la quinta volta la competizione, aggiudicandosi così definitivamente il trofeo in palio.

Turno preliminare

1º turno

Turno intermedio

2º turno

Ottavi

Quarti

Semifinali

Finale

Campioni

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
Coppa della Germania Est